Нина Хрущёва:
 Хрущёва, Нина Львовна (род. 1963) — преподаватель, журналист, исследовательница творчества В. В. Набокова. Внучка Л. Н. Хрущева, правнучка Н. С. Хрущёва.
 Хрущёва, Нина Петровна (Кухарчук; 1900—1984) — жена Н. С. Хрущёва.